Andrei Walerjewitsch Rytschagow ist der Name folgender Personen:
* Andrei Walerjewitsch Rytschagow (Schachspieler) (* 1979), russischer Schachspieler 
 Andrei Walerjewitsch Rytschagow (Eishockeyspieler) (* 1982), russischer Eishockeyspieler